

Населені пункти та їхні частини

 Буче — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Буче — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Буче — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Буче — село в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина міста Ригліце в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Буче — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Буче — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Унішова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Бесьник у гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Бистра в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Жепенник-Біскупі в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Буче — частина села Навсе в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буче — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Буче — колонія в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки